Suzan Lamens (ur. 5 lipca 1999) – holenderska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała cztery singlowe oraz piętnaście deblowych turniejów rangi ITF. 18 lipca 2022 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 161. pozycję, natomiast 26 lipca 2021 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 206. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Holenderskie tenisistki
Urodzeni w 1999